Le psaume 30 peut désigner :
 le psaume 30 (29) : psaume 30 selon la numérotation hébraïque, psaume 29 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 31 (30) : psaume 31 selon la numérotation hébraïque, psaume 30 selon la numérotation grecque.